1-2-3 puede referirse a:

 Lotus 1-2-3, una planilla de cálculo.
 1-2-3, es el quinto y último sencillo de la banda Miami Sound Machine.
 1, 2, 3, sencillo de Natasha Saint-Pier.
 1, 2, 3 sencillo de Sofía Reyes.
 Uno, dos, tres, película dirigida por Billy Wilder.